W Rumunii,
 Bobicești – gmina w okręgu Aluta
 Bobicești – wieś w okręgu Aluta, w gminie Bobicești
 Bobicești – wieś w okręgu Prahova, w gminie Predeal-Sărari